Роберт Хадсон (; род. 1938, Солт-Лейк-Сити, Юта) — американский , известен ассамбляжами и масштабной полихромной скульптурой из металла.

Биография 
Роберт Хадсон родился в 1938 году в Солт-Лейк-Сити (штат Юта), вырос в Ричленде (штат Вашингтон). Получил степень бакалавра искусств в 1961 году и степень магистра искусств в 1963 году в Художественном институте Сан-Франциско.

Творчество 
Основанные на ассамбляжной скульптуре фанк-арта Калифорнии конца 1950-х и 1960-х годов, его пространственно и формально сложные работы характеризуются иронией. Хадсон наиболее известен своей сложной, остроумной, полихромной сварной скульптурой, но творчество художника также включает в себя живопись, керамику и ассамбляжи. Хадсон работает без плана и использует множество образов — иногда символические и фантастические, иногда строгие и геометрические.

В 1993 году Музей современного искусства Сан-Франциско устроил ретроспективу работ Хадсона, а в 2005—2006 годах в Sonoma County Museum прошла обзорная выставка работ художника, начиная с 1977 года.

Персональные выставки

Публичные коллекции

Ссылки 
 Работы, биография, информация о выставках на сайте галереи Frank Lloyd
 ArtNet
 ArtFacts

Выпускники Института искусств Сан-Франциско